Asnois, commune française de la Nièvre ;
 Asnois, commune française de la Vienne.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France